Preusmjeri Nacrt:Vimana